Azusa steht für:

 Azusa (Kalifornien), Stadt im Los Angeles County
 (8713) Azusa, Asteroid des Hauptgürtels
 Azusa (Zug), japanischer Schnellzug